Girstuny to nazwa 2 miejscowości na Białorusi.

Miejscowości na Białorusi 
 Girstuny – wieś w rejonie głębockim, w sielsowiecie Koroby  

 Girstuny – wieś w rejonie głębockim, w sielsowiecie Udział

Linki zewnętrzne